Para puede referirse a:

 el prefijo para;
 la posición Patrones de sustitución en hidrocarburos aromáticos en un hidrocarburo aromático con dos sustituyentes;
 el campo Para (correo electrónico), el primer campo de área de destinatarios de un correo electrónico;
 Para (Burgos), localidad del municipio de Espinosa de los Monteros, en la provincia de Burgos, España;
 Para (Surinam) es uno de los distritos en los que se encuentra dividido Surinam;
 Pará un estado brasileño;
 Asociación Panamericana de Rugby por sus siglas en inglés (Pan-American Rugby Association).
 Para Cortometraje de 2018 dirigido por Samuel Miró.